As Leiras puede referirse a:
 As Leiras (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 As Leiras (Bergondo), lugar español de la parroquia y municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.